

Cinema
Hostages – film statunitense del 1943 diretto da Frank Tuttle
Gli uomini falco (Hostages) – film statunitense del 1976 diretto da Douglas Hickox

Televisione
Hostages – film per la televisione statunitense del 1992 diretto da David Wheatley
Hostages – serie televisiva statunitense del 2013
Hostages – serie televisiva israeliana del 2013

Altro
Hostages/Beyond the Icy Rings of Saturn – singolo di Eugenio Finardi
Hostages – videogioco del 1988